Детска Евровизия 2005 () е третото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст от 8 до 15 години.

История 
Провежда на 26 ноември 2005 г. в зала „Етияс Арена“ в Хаселт, Белгия. Водещи на събитието са Марсел Вантхилт и Морийн Луис.

В конкурса участват Гърция, Дания, Хърватия, Румъния, Великобритания, Швеция, Русия, Северна Македония, Нидерландия, Сърбия и Черна гора, Латвия, Белгия, Малта, Норвегия, Испания и Беларус, от които дебютират Русия и Сърбия и Черна гора.

От тази година влиза правилото всички страни без изключение да получават автоматично допълнително по 12 точки от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). Така, че занапред няма да има страни с 0 точки.

Победител става беларуската представителка Ксения Ситник с песента „Мы вместе“ със 149 точки. Това е първа победа за Беларус в детския песенен конкурс. На второ място е Испания със 146 точки, на трето място е Норвегия със 123 точки, а на четвърто място е Дания със 121 точки. Страната-домакин Белгия е на 10-о място с 63 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2005
Музикални фестивали в Белгия
2005 година